Aleksandr Litvinenko, Russisch KGB-agent
Alexej Litvinenko, Kazachs ijshockeyspeler
Alina Litvinenko, Kirgizisch voetbalspeelster
Tatjana Lytvynenko, Oekraïens badmintonspeelster